PZB steht für:
 Punktförmige Zugbeeinflussung
 Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim
 Pietermaritzburg Airport (IATA-Code), Flughafen von Pietermaritzburg, südafrikanische Provinz KwaZulu-Natal
 PZB 200 (passives Ziel- und Beobachtungsgerät), restlichtverstärkendes Kamerasystem für Leopard-1/2-Panzer
 PZB-Modell von Parasuraman, Zeithaml und Berry
 Protokolle zur Bibel, österreichische Zeitschrift

PzB steht für:
 Panzerbataillon (österreichisch)
 PzB 770(p), siehe Panzerbüchse Modell 1935

Pz. B. steht für:
 Panzerbüchse

Abkürzung